Geoffroy kan som auktorsförkortning betyda:

 Étienne Louis Geoffroy
 Jean-Jacques Geoffroy

Robotskapade auktorsförkortningar